

le rio Mundaú est un cours d'eau de l'
 le rio Mundaú est un cours d'eau du 

Homonymie de toponyme